Гуськов — російське прізвище.
 Гуськов Олександр Володимирович (нар. 1994) — український футболіст, захисник першолігової Олександрії.
 Гуськов Олександр Олександрович (нар. 1976) — російський хокеїст, захисник. Заслужений майстер спорту Росії (2002).
 Гуськов Олексій Геннадійович (нар. 1958) — російський актор, продюсер.

 Гуськова Ганна Андріївна ( 1992) — білоруська лижниця з фристайлу, що спеціалізується на акробатичних стрибках, Олімпійська чемпіонка 2018 року.

Російські прізвища